

Населені пункти та їхні частини
 Лонке — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лонке — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лонке — село в гміні Скомпе Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Лонке — село в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Лонке — село в гміні Студзеніце Битівського повіту Поморського воєводства
 Лонке — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Лонке — село в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Лонке — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки